dawne gminy:
 gmina Stare Sioło – dawna gmina wiejska, powiat bóbrecki, woj. lwowskie
 gmina Stare Sioło – dawna gmina wiejska, powiat miński, ZCZW